Golyama Reka kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Stakevska Reka, vattendrag, Vidin, 
 Gospodarevska reka, vattendrag, Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar